Ел Фрио има више значења:

 Ел Фрио (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Фрио (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику